Bandar Pahlevi, o Bandar-e Anzali, port iranià a la mar Càspia, antiga Anzali (o Enzeli)
 Bandar Gaz, port iranià a la mar Càspia a 50 km al nord d'Anzeli
 Bandar Shah, port iranià de la mar Càspia, final de trajecte de ferrocarril transiranià
 Bandar Shahpur, port iranià al golf Pèrsic, final de trajecte de ferrocarril transiranià
 Bandar Dilam, port iranià al golf Pèrsic
 Bandar Rig, port iranià al golf Pèrsic
 Bandar Bushir o Bushehr, port iranià al golf Pèrsic 
 Bandar Makam, port iranià al golf Pèrsic
 Bandar Lingah, port iranià al golf Pèrsic
 Bandar Abbas, port iranià al golf Pèrsic